

Geografia 
 Cicognara – frazione del comune di Viadana

Personaggi 
 Cicognara - nobile famiglia di Ferrara
 Antonio Cicognara (fine XV secolo) – pittore e miniatore italiano
 Leopoldo Cicognara (1767-1834) – critico d'arte italiano